Računalni program
 Program (ekonomija), program kao vrsta plana u ekonomiji